Italia
 Chiusure – frazione di Asciano in provincia di Siena
 Chiusure – quartiere di Brescia